Valkas novads – jedna ze 109 jednostek administracyjnych (novads) na Łotwie, powstałych 1 lipca 2009 roku. Stolicą gminy jest Valka.

Novadi Łotwy